Аччыгый-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

В топониме два якутских слова: аччыгый ‘малый, небольшой’, кёлюе — ‘озеро’.

 Аччыгый-Кёлюе — озеро, на правом берегу р. Правый От-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°26’с. ш. 150°28’в. д..
 Аччыгый-Кёлюе — озеро, в левобережье р. Лена, между протоками Харитон и Отёх, Республика Саха (Якутия), координаты 68°57’с. ш. 123°48’в. д..

Примечания